Анализ сырой нефти является химической оценкой сырой нефти испытательными нефтяными лабораториями. Каждый тип сырой нефти имеет уникальные молекулярные и химические характеристики. Нет двух одинаковых типов сырой нефти, и есть существенные различия в качестве сырой нефти. Тестирование сырой нефти даёт возможность получить подробные данные анализа углеводородов для нефтеперерабатывающих предприятий, трейдеров и производителей нефти. Данные анализа помогают нефтеперерабатывающим заводам определить, является ли сырое сырье совместимым с конкретным нефтеперерабатывающим завод, может ли сырая нефть вызвать проблемы при переработке, какого качества получится продукт переработки производством, какие могут возникнуть экологические и другие проблемы.

Анализ может быть выборочным или комплексным. Испытания могут включать определение характеристик сырой нефти целиком или анализ различных фракций, полученных в результате физической или имитированной перегонки различными методами. Информация, полученная в результате анализа нефти, используется для детального проектирования нефтеперерабатывающего завода и маркетинга клиентов. Данные анализа исходного сырья являются важным инструментом в процессе переработки.

См. также 

 Плотность в градусах API
 Асфальтены
 Цетановый индекс
 Точка помутнения
 Предельная температура фильтруемости
 Дизельное топливо
 Температура вспышки
 Температура замерзания
 Сероводород
 К-фактор сырой нефти
 Перечень сырых нефтепродуктов
 Меркаптан
 Октановое число
 Нефтяной кокс
 число PONA
 Температура застывания
 Ramsbottom Carbon Residue
 Reid vapor pressure
 Saturate, Aromatic, Resin and Asphaltene (aka SARA)
 Smoke point
 True vapor pressure
 Вязкость
 Парафин

Примечания

Ссылки 
 Энергетический институт сырой нефти
 Руководство Департамента энергетического анализа США PDF

Нефтепереработка